Tatra pode significar:
 Montanhas Tatra - uma cadeia de montanhas entre a Polônia e a Eslováquia
 Tatra - um fabricante de veículos da República Checa

Desambiguação